Ко́зырь — многозначное слово.
 Козырь — игральная карта той масти, которая по правилам игры признаётся старшей.

Фамилия 
 Козырь, Артём Владимирович (род. 1990) — белорусский гребец-каноист.
 Козырь, Леонид Иванович (1930—1995) — советский и российский поэт.
 Козырь, Максим Евсеевич (1890—1945) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Козырь, Павел Пантелеевич (1913—?) — партийный деятель Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.

См. также